Die Grand Finals der Players Tour Championship 2011/12 waren ein Snookerturnier, das zwischen dem 14. und 18. März 2012 auf dem Campus der National University of Ireland (NUI) in der westirischen Hafenstadt Galway ausgetragen wurde.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Endrunde 
Teilnahmeberechtigt waren die 24 Spieler, die bei den zwölf vorangegangenen Turnieren der PTC-Serie das meiste Preisgeld gewonnen hatten. Bedingung war zudem die Teilnahme an mindestens der Hälfte der Turniere, drei im Vereinigten Königreich und drei in Europa. Die acht Spieler mit dem meisten Preisgeld erhielten zunächst ein Freilos und gingen erst im Achtelfinale an den Start. Gespielt wurde im K.-o.-Modus Best of 7.

Titelverteidiger Shaun Murphy verpasste als 37. der Preisgeldrangliste die Qualifikation.

In der ersten Runde sorgten die Nr. 51 der Weltrangliste, Xiao Guodong aus China, und der Waliser Jamie Jones für Überraschungen. Der mit einer gebrochenen linken Hand spielende Chinese bezwang Dominic Dale mit 4:2. Jamie Jones lag im Erstrundenmatch gegen den amtierenden Weltmeister John Higgins mit 1:3 hinten, als er zur Aufholjagd ansetzte, die folgenden drei Frames gewann und ins Achtelfinale einzog. In seinem Spiel gegen Andrew Higginson sah es beim Spielstand von 2:3 und 1:59 Punkten nach einem Matchball für den Engländer aus; dieser verschoss jedoch und Jones sicherte sich mit der Schwarzen den Gewinn des Frames. Im entscheidenden Frame hatte der Waliser Pech, als ihm beim Sicherheitsspiel die Schwarze ablief. Higginson konnte nun an einem offenen Tisch den Frame und das Match für sich entscheiden.

Xiao setzte sich in einem grandiosen Spiel gegen die Nr. 1 der Setzliste, Judd Trump, mit 4:2 durch und zog damit zum vierten Mal in seiner Karriere in ein Viertelfinale auf der Main Tour ein. Der Weltranglistenerste Mark Selby setzte sich nach einer 1:0-Führung von Ding Junhui mit 4:1 gegen den Chinesen durch.

Der an Platz 2 gesetzte Ronnie O’Sullivan musste sein Erstrundenspiel wegen Krankheit absagen und gab damit das Ticket für das Viertelfinale an Ricky Walden.

In einem Interview vor seinem Viertelfinalspiel gegen Stephen Lee wurde Mark Selby gefragt, wie er seinen Gegner einschätze. Selby sagte, dass Lee nach schwächeren Jahren in der laufenden Saison wieder sehr stark geworden und nicht zu unterschätzen sei. Seine Einschätzung sollte sich bewahrheiten. Lee fegte Selby mit 4:0 vom Tisch und zog damit als zweiter Spieler nach Stephen Maguire ins Halbfinale ein. In einem von Fehlern geprägten Viertelfinale setzte sich Andrew Higginson mit 4:1 gegen Xiao Guodong durch und zog als Gegner von Stephen Lee ins Halbfinale ein. Das zweite Halbfinale komplettierte Neil Robertson mit seinem 4:1-Sieg gegen Joe Perry.

Im ersten Halbfinalspiel des letzten Turniertages konnte sich Andrew Higginson trotz eines Century Breaks von 104 nicht gegen den weiterhin stark aufspielenden Stephen Lee (2:4) durchsetzen, der selbst ein Century von 102 beisteuerte und als erster Finalist feststand.
Im zweiten Halbfinalspiel musste der Sieger des vorangegangenen PTC Turniers von Fürstenfeldbruck und Finalteilnehmer des German Masters, Stephen Maguire, eine derbe Niederlage (0:4) gegen den Gewinner der PTC-Events 6 & 8, Neil Robertson, einstecken. Robertson erzielte dabei mit 110 Punkten sein zweites Century Break in diesem Turnier.
Seine starke Form stellte Stephen Lee auch im Finale unter Beweis. Er dominierte in einem einseitigen Endspiel Neil Robertson nach Belieben und gewann das Endspiel glatt mit 4:0.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation erfolgte über die Preisgeldrangliste der vorigen 12 PTC-Turniere.

Century Breaks

Einzelnachweise

Weblinks 
 Turniervorschau auf prosnookerblog.com (englisch)
 NUI Galway – Conference Venues

Grand Finals
Billardturnier in Irland
Sport (Galway)